American Basketball League (1925-1953) – prima lega statunitense professionistica di pallacanestro, attiva dal 1925 al 1953;
American Basketball League (1961-1963) – lega statunitense di pallacanestro, attiva dal 1961 al 1963;
American Basketball League (1996-1998) – lega femminile statunitense di pallacanestro, attiva dal 1996 al 1998.